Toponímia
 Margès - municipi occità a la Droma, França

Arquitectura rural, pedra seca
 Marge, estructura de pedra seca que forma una paret per a contenir la terra en un rost de muntanya i així formar marjades, feixes o bancals (terrasses).

 Geografia, topografia
 El marge és també la vora o riba d'un riu. Sovint s'utilitza per a diferenciar entre el «marge dret» i el «marge esquerre» del riu.

Geologia
 Marge continental, terme que en geologia designa també una plataforma continental.

Comerç
 En llenguatge comercial, el marge és la diferència entre el preu de cost i el de venda d'un producte.

Finances
 En finances, el marge és la fiança —garantia— que s'ha de dipositar en les operacions palanquejades.

Tipografia
 En tipografia, el marge és l'espai en blanc a l'entorn d'una pàgina escrita o impresa, especialment a l'esquerra i a la dreta. Vegeu els articles Tipografia i Disseny editorial.

Altres
 Els Marges - revista
 Manifest d'Els Marges